Pegnitz település Németországban, azon belül Bajorországban
 Pegnitz folyó Németországban